Biblioteca Pública de València, biblioteca de la ciutat de València
 Bloc per la Vall, partit polític municipalista de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça